

Patronyme 

 Bleri Lleshi (1981-), philosophe, écrivain et conférencier albanais vivant en Belgique.
 Haxhi Lleshi (1913-1998), chef militaire et politicien communiste albanais.